IIGS kann sich beziehen auf:
 das Institut für Integrative Gestaltpädagogik und Seelsorge
 den PC Apple IIgs

Abkürzung